Роме́н Дюма́ (, род. 14 декабря 1977 года в Алесе, Франция) — французский автогонщик, чемпион мира по автогонкам на выносливость (2016), победитель автомарафонов 24 часа Ле-Мана (2010, 2016), 24 часа Нюрбургринга (2007-2009, 2011), 24 часа Спа (2003, 2010), 12 часов Себринга (2008), четырёхкратный победитель гонки по подъёму на гору Пайкс-Пик (2014, 2016-2018), обладатель (вместе с Майком Роккенфеллером и Тимо Бернхардом) рекорда пройденной дистанции в 24 часах Ле-Мана (2010).

Гоночная карьера 
Ромен Дюма начал заниматься картингом в 1992 году, с 1996 года принимал участие в французской Формуле-Рено, с 1998 — в Французская Формуле-3.

Он был также тест-пилотом в Международной Формуле-3000 (1999), Формуле-1 (2002), серии Champ Car (2004).

В 2001—2002 годах принимал участие в Евро Формуле-3000.

Начиная с 2001 года Дюма участвует в гонках спорткаров, в частности, 24 часах Ле-Мана, Американской серии Ле-Ман, чемпионате FIA GT.

В 2007 году он стал победителем в 24 часах Нюрбургринга, Американской серии Ле-Ман в классе LMP2, бронзовым призёром 24 часов Ле-Мана.

В 2008 году, выступая в классе LMP2, одержал победу в 12 часах Себринга.

После закрытия программы в Американской серии Ле-Ман в 2009 году был вместе с Тимо Бернхардом переведён в Audi Sport Team Joest, в составе которой в неудачном для Audi суточном автомарафоне в Ле-Мане занял 17-е место в общем зачете и 13-е — в классе.

На следующий год Дюма одержал победы в Ле-Мане, Спа и Моспорте.

Следующие две гонки в Ле-Мане прошли менее удачно: в 2011 году гонка закончилась досрочно из-за столкновения с круговым, в 2012 экипаж, в состав которого входил Дюма, занял 5-е место, пропустив частный прототип команды Rebellion из-за двух столкновений c ограждением трассы в первой шикане на прямой Мюльсан.

В 2013 Дюма перешёл обратно в Porsche, где стал победителем 24 часа Ле-Мана в классе LMGTE Pro.

С 2014 года выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость на полном расписании в классе LMP1, став вместе с напарниками первым экипажем Porsche, победившим на этапе FIA WEC. Также в 2014 году Дюма впервые победил на Pikes Peak International Hill Climb

В 2014—2015 годах Дюма становился двукратным бронзовым призёром чемпионата. Однако в Ле-Мане его по-прежнему преследовали неудачи: в 2014 году он не мог бороться за победу из-за технических проблем, в 2015 — из-за аварии.

Наиболее успешным в карьере Дюма стал 2016 год: в первых трёх этапах чемпионата мира по автогонкам на выносливость вместе с напарниками по экипажу он выиграл две гонки, одержав вторую в карьере победу в Ле-Мане, и один раз занял второе место. И хотя оставшиеся гонки прошли менее удачно (4 четвёртых места, 1 пятое и 1 шестое), набранных очков хватило, чтобы в течение всего сезона удерживать лидерство и стать вместе с Марком Либом и Нилом Яни чемпионами мира. Также Дюма смог победить второй раз в Pikes Peak International Hill Climb

Через неделю после заключительной гонки сезона Дюма был отчислен из команды, однако смог продолжить гоночную карьеру, в частности принять участие в своей 17-й гонке в Ле-Мане и выиграть в третий раз в Pikes Peak International Hill Climb.

В 2018 году Дюма вовь принял участие в суточном автомарафоне в Ле-Мане за Porsche, а также одержал свою четвёртую победу в Pikes Peak International Hill Climb на электромобиле Volkswagen I.D. R, установив новый рекорд трассы, впервые затратив на прохождение дистанции менее 8 минут

Результаты, показанные в ходе карьеры

Евро Формула-300

24 часа Ле-Мана

Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 

* Сезон продолжается.

Кубок FIA R-GT 

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 

Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Пилоты WRC из Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты Французской Формулы-Рено
Пилоты Французской Формулы-3
Пилоты Формулы Палмер Ауди
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты FIA GT
Пилоты Super GT
Пилоты Auto GP
Пилоты Grand-Am
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Автогонщики ралли «Дакар»